Дёмкин (Демкин) — русская фамилия.

Известные носители 
 Дёмкин, Александр Самуилович (1913—1942) — Герой Советского Союза.
 
 
 Дёмкин, Владимир Иванович (1929—?) — Герой Социалистического Труда.
 Дёмкин, Дмитрий Иванович (1863—1925) — действительный статский советник, товарищ городского головы Санкт-Петербурга, гласный городской думы.
 Дёмкин, Евгений Николаевич (род. 1949) — русский прозаик, литературовед.
 Дёмкин, Иван Иванович (1869—1943) — мировой судья, присяжный поверенный, адвокат, преподаватель правоведения в России и Эстонии.
 Дёмкин, Иоанн Иоаннович (1837—1916) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей.
 Дёмкин, Никита Ефимович (?—1941) — рабочий-каменщик, один из первых строителей Бобриковского (Сталиногорского) химкомбината.
 Дёмкин, Николай Борисович (1926—2010) — триболог, доктор технических наук, профессор ТГТУ, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.



См. также 
 Дымкин
 Демкино